Louis-Guillaume en Bavière peut faire référence à :

 Louis-Guillaume en Bavière, (1831-1920), frère de l'impératrice Élisabeth d'Autriche,
 Louis-Guillaume en Bavière, (1884-1968), fils de Charles-Théodore en Bavière.